Pentagenia är ett släkte av dagsländor. Pentagenia ingår i familjen Palingeniidae. 

Pentagenia är enda släktet i familjen Palingeniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Pentagenia